Карл Любенов Трънка е български строителен инженер, професор.

Биография 
Роден е през 1934 г. в семейството на строителния инженер Любен Трънка, внук е строителния инженер Карл Трънка. Ръководител е на катедрата „Масивни конструкции“, ИСИ, в София. Умира през 2006 г. в София. Погребан е в Централните софийски гробища.

Родословие

Източници 

Български строителни инженери
Родени в София
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища